Игорь Борисович Петров () — российский , специалист в области компьютерного моделирования сложных физических процессов, член-корреспондент РАН (2011).

Биография 

Родился 8 февраля 1953 года в Ялте в семье военного. Старшая сестра — Элеонора Борисовна Петрова (род. 1950, Харьков), доктор исторических наук, профессор Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского.

Закончил МФТИ, где ведёт научно-педагогическую деятельность: является заведующим кафедры информатики МФТИ, заведующим базовой кафедры информатики факультета управления и прикладной математики.

Доктор физико-математических наук, профессор.

Член-корреспондент РАЕН, академик Нью-Йоркской Академии наук.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Основные научные результаты:
 разработан сеточно-характеристический метод и гибридные сеточно-характеристические схемы для численного решения многомерных динамических задач механики деформируемых твёрдых тел с различными реологическими свойствами в широком диапазоне давлений и температур на регулярных подвижных и нерегулярных расчётных сетках;
 реализован гибридный характеристический метод гладких частиц для численного решения задач противометеоритной защиты и астероидной опасности;
 получены численные решения задач о высокоскоростном взаимодействии деформируемых тел, о воздействии пучков заряженных частиц, лазерного и рентгеновского излучения на композитные и металлические пластины;
 о напряжённом состоянии электродов рельсотрона;
 о динамическом деформировании и разрушении оболочек ядерных реакторов и перфорированных конструкций (например, высотных сооружений) под воздействием интенсивных нагрузок (задачи противодействия террористическим актам);
 получены численные решения широкого класса задач биомеханики с медицинскими приложениями;
 изучены процессы распространения волн и получены конфигурация волновых фронтов в средах многослойной структуры, а также в гетерогенных сплошных средах (задачи сейсморазведки в геофизике).

Автор более 200 научных и учебно-методических работ.

Под его руководством было защищено 11 кандидатских и 1 докторская диссертации.

Избранные труды 
 Иванников В. П., Петров И. Б., Ворожцов А. В., Овсянникова Т. В. Учебник по информатике «Алгоритмы и алгоритмические языки».
 Вычислительные методы для анализа моделей сложных динамических систем : Учеб. пособие для студентов вузов по напр. «Прикладные математика и физика» / А. И. Лобанов, И. Б. Петров; М-во образования Рос. Федерации. МФТИ (гос. ун-т). — М. : МФТИ, 2000. — 21 см.
 Ч. 1. — 2000. — 168 с. : ил., табл.; ISBN 5-7417-0149-3
 Ч. 2. — 2002. — 154 с. : ил.; ISBN 5-7417-0199-X
 Лабораторный практикум «Основы вычислительной математики». / Иванов В. Д., Косарев В. И., Лобанов А. И., Петров И. Б., Пирогов В. Б., Рябенький В. С., Старожилова Т. К., Утюжников С. В., Холодов А. С. М.: МЗ Пресс, 2003. 192 c.
 Петров И. Б., Лобанов А. И. Введение в вычислительную математику. М.: Интуит
 Петров И. Б., Лобанов А. И. Лекции по вычислительной математике. М.: Интуит, Бином, 2006. 523 с. ISBN 5-94774-542-9.
 Петров И. Б., Лобанов А. И. Численные методы решения уравнений в частных производных. М.: Интуит
 Вычислительная математика : курс лекций / А. И. Лобанов, И. Б. Петров. — Москва : Физматкнига, 2021. — 475 с. : ил.; 22 см. — (Физтеховские курсы).; ISBN 978-5-89155-341-5 : 300 экз.
 Вычислительная математика для физиков / И. Б. Петров. — Москва : Физматлит, 2021. — 375 с. : ил.; 22 см; ISBN 978-5-9221-1887-3 : 700 экз.

 Списки трудов в сети
 Список трудов  на Math-Net.Ru.
 Список публикаций  в РИНЦ.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени

Примечания

Ссылки 
 
 Петров И.Б. (о нём) на сетевой стр. МФТИ
 Петров И.Б.  список книг в каталоге РГБ.

Выпускники Московского физико-технического института
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели факультета управления и прикладной математики МФТИ